Ким Клейстерс — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Елена Янкович — защищала свой титул, но уступила в третьем раунде.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Елена Янкович (Третий раунд)
  Каролина Возняцки (Третий раунд)
  Елена Дементьева (Второй раунд)
  Ким Клейстерс (Титул)
  Франческа Скьявоне (Второй раунд)
  Вера Звонарёва (Третий раунд)
  Агнешка Радваньская (Третий раунд)
  Ли На ''(Третий раунд)

<li> Виктория Азаренко (Первый раунд)
<li> Мария Шарапова (Финал)
<li> Флавия Пеннетта (Четвертьфинал)
<li> Янина Викмайер (Четвертьфинал)
<li> Шахар Пеер (Третий раунд)
<li> Араван Резай (Первый раунд)
<li> Надежда Петрова (Первый раунд, снятие с турнира)
<li> Марион Бартоли ''(Четвертьфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Cincinnati Masters 2010